Vida de Jesús puede referirse a:
 a la vida de Jesús de Nazaret, tal y como es narrada en el Nuevo Testamento;
 a la Vida de Jesús, obra de Ernest Renan;
 a la vida de Cristo, ciclo iconográfico que ilustra su vida en el arte cristiano.